Plaats in Indonesië
 Pelutan (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pelutan (Pemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java